Gáspár Ferenc (1861–1923) orvos, utazó
 Gáspár Ferenc (1957) író, újságíró